Чемпионат Европы по боксу 1979 года прошёл в городе Кёльн (ФРГ) с 5 по 12 мая. Это был 23 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 146 боксёров, которые представляли 24 страны.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (- 71 кг)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг) 

Отборочный этап:
 Ференц Шомоди (Венгрия) 5:0 Азиз Салиху (Югославия)

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Кёльне
1979 год в боксе
Май 1979 года
Спорт в Германии в 1979 году
Бокс
Международные соревнования по боксу в Германии
Чемпионаты Европы в Германии